Обамея́нг (Aubameyang) — габонская фамилия.

Пьер Обамеянг (род. 1965) — габонский футболист.
Катилина Обамеянг (род. 1983) — габонский футболист, сын Пьера Обамеянга.
Вилли Обамеянг (род. 1987) — габонский футболист, сын Пьера Обамеянга.
Пьер-Эмерик Обамеянг (род. 1989)  — габонский футболист, сын Пьера Обамеянга.